KWG est un acronyme pouvant désigner :
 la Société royale mathématique des Pays-Bas (Koninklijk Wiskundig Genootschap en néerlandais)
 la Société Kaiser-Wilhelm, société œuvrant pour l'Avancement des Sciences
 la Centrale nucléaire de Grohnde (en allemand : KernkraftWerk Grohnde)
 KWG Resources, une petite compagnie minière
 En Allemagne, la Loi sur les banques (Gesetz über das Kreditwesen ou KWG)
 KWG désigne l'aéroport de Krivoï-Rog, Dnipropetrovs'k, Ukraine dans la Liste des codes AITA des aéroports/K